Parkville (Maryland)
Parkville (Missouri)
Parkville (Pennsylvania)